Jean-Pierre Chevènement (né en 1939), homme politique français ;
 Nisa Chevènement (née en 1944), artiste, peintre et sculptrice française, épouse du précédent.